Crustoderma — рід грибів родини мерулієві (Meruliaceae). Назва вперше опублікована 1968 року.

Класифікація 
До роду Crustoderma відносять 21 вид:

Примітки

Джерела 
 Parmasto, E. 1968. Conspectus Systematis Corticiacearum. :1-261 — P.87

Роди грибів
Мерулієві